Versonnex (Ain) – comune francese
 Versonnex (Alta Savoia) – comune francese